MP (motormerk) een Italiaans historisch motorfietsmerk;
 MP (Turijn), een Italiaans historisch motorfietsmerk;
 MP Mikkeli, een Finse voetbalclub;
 Magic point in bepaalde rollenspellen;
 Martinair volgens de IATA-luchthavencode;
 Minister-president;
 Member of Parliament, Engelstalige naam voor parlementslid;
 Militaire politie;
 Motorpost (Plan mP), Nederlands motortreinrijtuig voor het vervoer van post;
 Multiplayer;
 Megapixel 1 miljoen pixels.